2024 Маклафлін (2024 McLaughlin) — астероїд головного поясу.
 Джон Маклафлін (4 січня 1942) — відомий також як Махавішну Джон Маклафлін, англ. Mahavishnu John McLaughlin — британський гітарист.
 Еммет Маклафлін (1922—1988) — ірландський футболіст.
 Конор Маклафлін (англ. Conor McLaughlin, нар. 26 липня 1991, Белфаст) — північноірландський футболіст.
 Мері Макдональд Маклафлін Лоурі (англ. Marie McDonald McLaughlin Lawrie; нар. 3 листопада 1948 року, Леннокстаун, Велика Британія) — британська співачкаю
 Патрік Маклафлін (англ. Patrick McLoughlin; нар. 30 листопада 1957(19571130), Стаффорд, Англія) — британський політик, член Консервативної партії.
 Сідні Мак-Лафлін (,  1999) — американська легкоатлетка, чемпіонка та рекордсменка світу.